Sicherheitshafen steht für:

 Sicherheitshafen (Düsseldorf)
 Sicherheitshafen (Köln)